Піруз ( — «Переможець»)  — перське ім'я, при транскрипції часто зближується з ім'ям Фіруз. Синонімічні імена: Віктор, Микита, Музаффар, Мансур, Фавзі, Галиб. 
 Пероз (Пероз I) — правитель Персії з династії Сасанідів. 
 Піруз Кантеладзе  — грузинський радянський футболіст.

Література  
 Ім'я та історія. А.Гафуров. 1987 
 Персько-російський словник. ред. Ю.А.Рубінчік 

імена